Die Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2022 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 7. bis zum 10. April 2022 im italienischen Desio statt. Die EM zählte zur Saison 2021/22.

Modus 
Gespielt wurde mit 21 Teilnehmern in sieben Gruppen à drei Spieler im Round-Robin-Modus. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gespielt wurde in der Gruppenphase bis 30 Punkte oder 50 Aufnahmen und in der K.-o.-Runde bis 40 Punkte. Da auch in der K.-o.-Runde mit Nachstoß gespielt wurde, gab es eine Verlängerung bis 4 Punkte bis zur Entscheidung.

Qualifikation

KO-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird bis 35 Points ohne Nachstoß.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2022
Karambolageveranstaltung 2022
Billardturnier in Italien
Desio
Sportveranstaltung in der Lombardei